De Beker van Oekraïne 2008-09 was de 18de editie van de Oekraïense voetbalbeker. Het toernooi begon op 16 juli 2008 met de voorronde en zal eindigden op 31 mei 2009 met de finale.Het toernooi werd gewonnen door Vorskla Poltava door in de finale Sjachtar Donetsk met 1-0 te verslaan

Kwalificatie voor de Europa League 2009/10 
De winnaar zal Oekraïne vertegenwoordigen in de Europa League 2009/10 en zal dan starten in de vierde kwalificatieronde.

Programma

Eerste voorronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 16 juli 2008.

Tweede voorronde 
De wedstrijden van de tweede voorronde werd gespeeld op 6 augustus 2008, behalve de wedstrijd tussen Olimpik Donetsk en Zirka Kirovohrad die werd gespeeld op 4 augustus 2008.

De loting werd gehouden op 22 juli 2008.

Laatste 32 
De loting voor de laatste 32 werd gehouden op 15 augustus 2008. De wedstrijden worden op 13 september en 14 september 2008 gespeeld.

Opmerkingen
 7 Wedstrijd gespeeld op 12 september 2008
 8 Wedstrijd werd gespeeld in Krasnokoetsk
 9 Wedstrijd werd gespeeld in het Avanhard Stadion in Loehansk
 10 Wedstrijd werd gespeeld in Borodjanka
 11 Wedstrijd werd gespeeld in Dobromyl
 12 Wedstrijd gespeeld op 14 september 2008

Laatste 16 
De loting voor de laatste 16 werd gehouden op 24 september 2008. De wedstrijden werd op 29 oktober gespeeld.

opmerkingen
 13 Wedstrijd gespeeld op 28 oktober, 2008
 14 Wedstrijd gespeeld in Sumy

Kwartfinale 
De loting voor de laatste 16 werd gehouden op 31 oktober 2008. De wedstrijden werden op 12 november gespeeld.

Opmerking
 15 Wedstrijd gespeeld 11 november, 2008

Halve finale 

opmerkingen
 15 Wedstrijd gespeeld in Vorskla Stadium, Poltava op 13 mei 2009
 16 De wedstrijd werd gespeeld op 13 mei 2009

Finale

Referenties 

Oekraïne
Oekraïense voetbalbeker